Лагарп (фр. La Harpe; Laharpe) — фамилия.

Известные носители:

 Лагарп, Амедей Эммануэл (1754—1796) — французский генерал швейцарского происхождения.
 Лагарп, Фредерик Сезар (1754—1838) — швейцарский генерал и государственный деятель.
 Лагарп, Жан-Франсуа де (1739—1803) — французский драматург и журналист, литературный критик.